«4ever Theater» —  фільмовий телеканал з американською ліцензією. Телеканал транслює європейські, американські та радянські комедії, драми, мелодрами та мюзикли XX століття.

Про канал 
Телеканал розпочав мовлення 1 січня 2023 року. Власником і засновником є Рудольф Кірнос, а управління каналом здійснює його донька.

Примітки 

Телеканали України
Засновані в Україні 2023
Телеканали, запущені 2023